Polewoi () ist ein russischer Familien- und ein Ortsname:

Familienname:
 Boris Nikolajewitsch Polewoi (1908–1981), sowjetischer Schriftsteller und Journalist
 Nikolai Alexejewitsch Polewoi (1796–1846), russischer Schriftsteller, Journalist und Historiker
 Pjotr Nikolajewitsch Polewoi (1839–1902), russischer Sprachwissenschaftler und Schriftsteller
 Xenophon Alexejewitsch Polewoi (1801–1867), russischer Schriftsteller, Herausgeber und Literaturkritiker

Ortsname:
 Polewoi (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Polessk, Oblast Kaliningrad (bis 1938: Luschninken, 1938 bis 1946 Friedrichsmühle, Kreis Labiau, Ostpreußen)